Синдром Шарпа, или смешанное заболевание соединительной ткани (сокр. ), — аутоиммунное заболевание, при котором защитная система организма атакует саму себя. Впервые синдром описан в 1972 году.

Иногда между синдромом Шарпа и термином «недифферинцированное заболевание соединительной ткани» ставят знак равенства, но некоторые источники категорически против таких утверждений об эквивалентности.

Клинические особенности 
Синдром Шарпа сочетает в себе клинику системной склеродермы, системной красной волчанки, миозита и ревматоидного артрита (и по мнению некоторых авторов — полимиозит и дерматомиозита), и в таком случае определяется как перекрестный синдром.

Синдром Шарпа обычно вызывает:
 боль в суставах/их отек,
 недомогание,
 болезнь Рейно,
 синдром Шегрена,
 воспаление мышц,
 утолщение кожи подушечек пальцев.

Диагностика 
 В анализе крови находят изменения, характерные для ревматологических заболеваний, входящих в состав синдрома Шарпа.
 Характерны изменения в мышцах — миозит, разрушение мышечных волокон.
 Наиболее специфичные показатель — высокий титр антител к U1-nRNP (рибонуклеопротеин U1).

Прогноз 
Прогноз при синдроме Шарпа более благополучный, чем при других аутоиммунных заболеваниях. Это объясняется редким поражением почек и хорошим ответом на лечение кортикостероидами.

Примечания 

Аутоиммунные заболевания